Diverse sono le persone di nome Stefan Pettersson:
 Stefan Pettersson (*1963), calciatore svedese
 Stefan Pettersson (*1977), hockeista su ghiaccio svedese